Il doppio del torneo di tennis Open di Zurigo 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Steffi Graf e Gabriela Sabatini che hanno battuto in finale Lori McNeil e Alycia Moulton 1-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (Campionesse)
 Zina Garrison /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva (semifinali)
 Lori McNeil /  Alycia Moulton (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1986